El nombre Provincia del Sur puede hacer referencia a las siguientes entidades:

 Provincia del Sur, de Atlántico (Colombia).
 Provincia del Sur, de Cauca (Colombia).
 Provincia del Sur, de Cesar (Colombia).
 Provincia del Sur, de Magdalena (Colombia).
 Provincia del Sur, de Sierra Leona.
 Provincia del Sur, de Tolima (Colombia).
 Provincia del Sur, de Zambia.

O también a:

 Provincia Sur, de Nueva Caledonia (Francia).
 Provincia Sur, de Sri Lanka.
 Provincia Sur, de Ruanda.